Le Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée (GTPD ou Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) a été établi par la Conférence de Durban sur les changements climatiques (COP-17) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en vue de conclure l’élaboration du prochain régime climatique, qui doit inclure l’ensemble de la communauté internationale – y compris les États-Unis et les pays émergents – dans la lutte aux réchauffement planétaire (contrairement au Protocole de Kyoto qui n'impose des cibles de réductions contraignantes qu'au pays visés à l'Annexe I). Ce nouveau régime, qui pourrait prendre la forme d'un protocole, d’un instrument juridique ou d’un résultat concerté ayant force de loi, doit être achevé au plus tard en 2015 et entrer en vigueur en 2020.

Notes et références 

Changement climatique